Le Spartak (russe : Спартак) est une société internationale de sport et de culture physique unissant aujourd'hui plusieurs pays de l'ancienne Union Soviétique.
C'était la plus ancienne et la plus grande des   (Добровольные спортивные общества), essentiellement celle des métiers du commerce d'État, des producteurs des coopératives, de l'industrie légère, de l'aviation civile, de l'éducation, de la culture, des services de santé, etc.

Histoire 

Le Cercle Sportif de Moscou fut créé à l'origine en 1921 par entre autres le footballeur Nikolai Starostin, comme une société de sports et de culture physique entre des pays de toute l'Union.

En 1926 il devient le sponsor de l'Union des travailleurs de l'alimentaire (Pischevik).

En 1934 il prend le nom de Spartak, de l'esclave romain, rebelle et athlète Spartacus.

Le  le Conseil suprême de la Culture Physique (Высший Совет Физической Культуры) approuve ses statuts. Il devient une société sportive ouverte à tous les pays de l'Union. Il organise une grande parade sportive sur la place Rouge en 1936.

En 1960 le Spartak est réorganisé au sein des sociétés sportives russes.

En 1975 il regroupait 23000 collectifs de culture physique (dont 100 clubs de sport) avec 6,2 millions de personnes et 40 disciplines.
Il possédait 2338 stades, 89 piscines, 1800 gymnases, 1300 terrains de foot, 2600 camps sportifs et 264 écoles de sport pour enfants et jeunes gens avec 75000 élèves.

Il est dissout en 1987, les biens passant sous la gestion des États, puis reformé en 1991 comme une association sportive internationale, avec aujourd'hui la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Azerbaïdjan.

Clubs 

 Spartak Moscou, club omnisports russe basé à Moscou ;
 Spartak Saint-Pétersbourg, club omnisports russe de Saint-Pétersbourg ;
 FC Spartak Trnava, club slovaque de football basé à Trnava ;
 FK Spartak Varna, club de football bulgare basé à Varna.
 
ASD Spartak San Damiano, club de football italien de San Damiano d'Asti

Notes et références 

Club omnisports en Russie